Zhostovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Chadzjidimovo, ort, Blagoevgrad, Obsjtina Chadzjidimovo,

Ryssland 

 Zhostovo (ort i Ryssland), Moskva oblast, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar